Carolabad steht für Folgendes:
 Carolabad (Leipzig), eine ehemalige Schwimm- und Badeeinrichtung
 Carolabad (Chemnitz), eine Klinik für psychosomatische Rehabilitation
 Carolabad (Pirna), ein ehemaliges Flussbad an der Elbe